Clochemerle  se poate referi la:

 Literatură
 1934 Clochemerle – roman de Gabriel Chevallier

 Film
 1948 Clochemerle – film de comedie francez în regia lui Pierre Chenal